Ботола 1 2006/2007 () — 51-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2006/07 на сайте goalzz.com 

2006/2007
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2006 году
Спорт в Марокко в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007